Toray Pan Pacific Open 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2008 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к первой категории турниров WTA, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Токио с 15 по 21 сентября 2008 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в азиатско-тихоокеанском регионе, проводящуюся между US Open и Итоговым турниром.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Динара Сафина выигрывает 4-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Светлана Кузнецова уступает 4-й финал в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ваня Кинг выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Надежда Петрова выигрывает 2-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2008

 WTA 1-я категория

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  

 

Япония
Теннис
Сентябрь 2008 года
2008